

Teste di serie 

  Belinda Bencic (primo turno)
  Mona Barthel (primo turno)
  Heather Watson (secondo turno)
  Klára Koukalová (primo turno)

  Jarmila Gajdošová (secondo turno)
  Kirsten Flipkens (qualificata)
  Bojana Jovanovski (primo turno)
  Julia Görges (ritirata)

Qualificate 

  Stefanie Vögele
  Kirsten Flipkens

  Alexandra Dulgheru
  Dar'ja Gavrilova

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Qatar Total Open 2015
WTA Tour 2015